Red Orchestra: Combined Arms, een mod voor het computerspel Unreal Tournament 2004
Red Orchestra: Ostfront 41-45, een hieruit ontwikkeld computerspel uit 2006